Jméno Všebor Hrabišic označuje vícero osob:

 Všebor I. Hrabišic – nejstarší známý příslušník rodu Hrabišiců, otec Kojaty I. Hrabišice
 Všebor II. Hrabišic († po 1073) – hypotetický syn Všebora I. Hrabišice
 Všebor III. Hrabišic († po 1172) – hypotetický vnuk Hrabiše I. Hrabišice
 Všebor IV. Hrabišic († po 1224) – syn Hrabiše III. Hrabišice